Freudenstein steht für:

 Freudenstein (Knittlingen), Ortsteil von Knittlingen im Enzkreis, Baden-Württemberg
 Freudenstein (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Feldkirchen an der Donau, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Freudenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Freudenstein (* 1973), deutsche Politikerin (CSU)
 Carl Freudenstein (1799–1879), deutscher Gutsbesitzer, Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung 
 Ferdinand Freudenstein (1926–2006), deutsch-US-amerikanischer Maschinenbauingenieur
 Heinrich Freudenstein (1863–1935), deutscher Imker und Lehrer
 Konrad Freudenstein (1886–1967), deutscher Kommunalpolitiker, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Ludwig Gremp von Freudenstein (1509–1583), deutscher Rechtswissenschaftler und Syndikus 
 Richard Freudenstein, Medienmanager
 Roland Freudenstein (* 1960), deutscher Politologe und Experte für Europapolitik in Brüssel
 Thomas Freudenstein (* 1962), deutscher Fußballspieler und -trainer

Freudenstein steht für folgendes Unternehmen:
 Stahlbahnwerke Freudenstein & Co. AG, Berlin, Eisenbahnhersteller in Berlin-Tempelhof

Siehe auch:

 Burg Freudenstein
 Schloss Freudenstein
 St. Anna am Freudenstein, Schaubergwerk in Zschorlau, Sachsen
 Freudensteintunnel, Eisenbahntunnel auf der Schnellfahrstrecke Mannheim–Stuttgart